Östhammar (gemeente), een Zweedse gemeente in Uppland
Östhammar (stad), een plaats in de Zweedse gemeente Östhammar